Madura kan syfta på:

 Maduresiska –  ett Sunda-Sulawesiskt språk i den austronesiska språkfamiljen
Madura (djur) – ett släkte av insekter

Geografi

Indien 

 Madurai (distrikt), Tamil Nadu, 
 Madurai, Tamil Nadu,

Indonesien 

 Madura (ö), Jawa Timur, 
 Desa Madura, administrativ by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar